Le Stabæk Fotball est un club norvégien de football basé à Bærum fondé en 1912.

Historique 

 1912 : fondation du club
 1999 :  à une Coupe d'Europe (C3, saison 1999/2000)
 2008 : Premier titre national

Bilan sportif

Palmarès 
 Championnat de Norvège (1)
 Champion : 2008
 Vice-champion : 2007

 Coupe de Norvège (1)
 Vainqueur : 1998

 Supercoupe de Norvège (1)
 Vainqueur : 2009

Bilan par saison

Bilan européen 
Légende
  
  
  
  
  

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier.

Football féminin 
L'équipe de féminine du Stabæk Fotball Kvinner remporte le championnat de Norvège féminin en 2010 et 2013, puis la Coupe de Norvège féminine en 2011, 2012 et 2013.

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Club de football en Norvège
Club de football fondé en 1912